L'acronyme PFK peut correspondre à : 

 PFK ou Poulet frit du Kentucky, nom de la chaîne de restauration rapide KFC au Québec
 L'enzyme Phosphofructokinase, présente notamment dans la glycolyse.